Шарец () је словеначко презиме.

Види још 
 Шарац (презиме), српско, црногорско, бошњачко и хрватско презиме

Референце 

Словеначка презимена